GOLGA6L22 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 15-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 854 амінокислот, а молекулярна маса — 107 774.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Некатегоризовані білки